Вадим Владимирович Глибченко (; 1 апреля 1953, Киев, УССР, СССР — 12 июля 2000, там же, Украина) — советский и украинский архитектор. Лауреат Шевченковской премии (1983).

Биография 
Родился в г. Киев. В 1983 году окончил Киевский инженерно-строительный институт. Работал в 1973—1986 годах в «Укрпроектреставрации», в это время за реставрацию в 1980—1982 годах Мариинского дворца в Киеве — памятника архитектуры XVIII века, стал лауреатом Шевченковской премии 1983 года — вместе с Анатолием Яворским, Ириной Иваненко, Львом Новиковым, Виталием Шкляром, Аркадием Хабинским, Евгением Куликовым. Во время этой реставрации принимал участие в разработке эскизных проектов и рабочих чертежей многих видов проектных работ, в том числе чертежи деревянных изделий — окон и дверей, лепка и декорирование отдельных помещений, благоустройство территории, фонтанов, главных и парковых дверей, а также разрабатывал проекты инкрустированных паркетов и полов из мрамора.

В 1986—1990 годах — главный архитектор «Укрпрофспортпроекта», в 1991—1995 — руководитель управления спортивных сооружений Центрального совета спортивного общества «Колос». С 1995 года на творческой работе.

Среди сооружений: Владимирский собор-усыпальница адмиралов российского флота (Севастополь), Трехсвятительская церковь (Диканька Полтавской области), Одесская филармония (бывшая Биржа), Приморский бульвар — 1970—1980-е годы, в соавторстве.

Литература 
 
 
 Глибченко Вадими Володимирович
 Шевченківські лауреати. 1962—2007: Енциклопедичний довідник / Автор-упор. М. Г. Лабінський; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. — 2-ге вид., змін. і доп. — К.: Криниця, 2007. — 768 с. — ISBN 978-966-7575-81-6. — С. 114—115.
 Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. К., 2003.
 Лабінський М. «Засекречені» лауреати // Не вмирає душа наша. К., 2002.

Лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Реставраторы Украины
Архитекторы Киева